Philipp Furtwängler ist der Name folgender Personen:

* Philipp Furtwängler (1800–1867), deutscher Orgelbauer, siehe Philipp Furtwängler & Söhne
 Philipp Furtwängler (Mathematiker) (1869–1940), deutscher Mathematiker